Orlando – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Orange
 Orlando – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Logan
Gminy w USA:
 Orlando (ang. Orlando Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cheyenne
Inne:
 Orlando – opera Georga Friedricha Händla
 Orlando – włoska stocznia z Livorno
 Orlando Bloom
 Vittorio Emanuele Orlando − premier Królestwa Włoch w latach 1917-1919
 Orlando – piłkarz brazylijski, mistrz świata z 1958 roku
 Orlando (1966-) – angolski piłkarz
 Orlando – melodramat z 1992 r. w reż. Sally Potter
 Chevrolet Orlando – samochód osobowy